La .
 La cour d'assises de Strasbourg.
 La cour européenne des droits de l'homme située à Strasbourg.